Каргалей — село в Вадинском районе Пензенской области России. Административный центр Каргалейского сельсовета.

География 
Село находится в северо-западной части Пензенской области, в пределах восточной окраины Окско-Донской низменности, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Карги (приток Вада), на расстоянии примерно 10 километров (по прямой) к востоку от села Вадинска, административного центра района. Абсолютная высота — 209 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −11,5 °C (абсолютный минимум — −44 °С); самого тёплого месяца (июля) — 19,5 °C (абсолютный максимум — 38 °С). Продолжительность безморозного периода составляет 133 дня. Годовое количество атмосферных осадков — 467 мм. Снежный покров держится в среднем 141 день.

История 
Основано в середине XVII века казаками и служилыми людьми Верхнеломовской засечной черты. В 1698 году упоминается как деревня белопоместных (владевших землями без платежа податей) татар сержанта Араслана Палкаева сына Акжигитова. После ухода казаков и рейтар Араслана Палкаева-Акжигитова, деревню заселили русские однодворцы.

В 1746 году в сельце Каргалеи числилось 103 ревизские души однодворцев Верхнеломовского уезда и 30 крепостных крестьян мелких уездных дворян. В 1821 году в селе построена каменная церковь с престолом, освящённым во имя Воскресения Христова. В XIX веке село входило в состав Ягановской волости Керенского уезда. Действовало земское училище.

По состоянию на 1911 год в Каргалее имелись: четыре крестьянских общества, 138 дворов, церковь, церковно-приходская школа, кредитное товарищество, три ветряные мельницы, кузница, кирпичный сарай, четыре лавки и имение Калантаева. Население села того периода составляло 826 человек. По состоянию на 1955 год в селе располагалась центральная усадьба колхоза имени Маленкова (с 1957 года — имени ХХ партсъезда).

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46 %, женщины — соответственно 54 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 421 чел.

Инфраструктура 
Действуют средняя школа (филиал СОШ с. Вадинск), фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из трёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Вадинского района